Бушуево — название населённых пунктов в России:

 Бушуево — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Бушуево — деревня в Шегарском районе Томской области.
 Бушуево — село в Юргинском районе Тюменской области.